Джон Кэ́рролл Линч (; род. 1 августа 1963, Боулдер, Колорадо, США) — американский актёр, известный по фильмам «Фарго», «Меркурий в опасности», «Готика», «Зодиак», «Гран Торино», «Любовь случается» и «Остров проклятых», а также по телесериалам «Карнавал», «Рядом с домом», «Следствие по телу» и «Бескрайнее небо».

Биография 
Детство актера прошло в штате Колорадо. Высшее образование Джон Линч получил в середине 1980-х годов в театре католического университета Америки. Именно тогда он в первый раз поднялся на театральные подмостки, потом Линч перебрался в Миннеаполис и играл в шекспировских постановках.

В начале 1990-х годах Линч оказался перед выбором: остаться на сцене или уйти в кино. Он выбрал последнее. В 1996 году Линч получил эпизодическую роль тихого подкаблучника-мужа полицейской в триллере братьев Коэн «Фарго». Потом последовали «Красивые девочки» и «Чувствуя Миннесоту». С тех пор карьера Джона Линча пошла в гору, одна из заметных ролей — подозреваемый маньяк в фильме Дэвида Финчера «Зодиак». В 2010 году начал сниматься в сериале «Следствие по телу», но был уволен из шоу после двух сезонов.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США
Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в игровом кино